Reja (mjesec) (Rhea), saturnov satelit
 Reja (mitologija) (Rhea), lik iz grčke mitologije
 Rhea (ptice), rod ptica iz reda Rheiformes